Platyninae — подсемейство из семейства жужелиц, в фауне России включающее около 70 видов. Иногда рассматривается в ранге трибы Platynini или надтрибы Platynitae в составе подсемейства Harpalinae (Pterostichinae).

Описание

Биология

Палеонтология 
Ископаемые представители группы, относящиеся к роду Limodromus, были найдены в балтийском янтаре.

Классификация 
Более 100 родов. В России 10 родов и свыше 70 видов. Выделяют три трибы: Omphreini Ganglbauer, 1891; Platynini Bonelli, 1810; Sphodrini Laporte, 1834.
Иногда рассматривается в ранге трибы Platynini или надтрибы Platynitae в составе подсемейства Harpalinae (Pterostichinae)

 Omphreini (Omphreus)
 Platynini (более 170 родов в 3 подтрибах)
 Enoicina (Abacetodes — Enoicus)
 Homethina (Omphreus)
 Platynina, = Agonidae (Achaetocephala — Aepsera — Agelaea — Agonidium — Agonobembix — Agonops — Agonoriascus — Agonorites — Agonum — Altagonum — Anchomenus — Andrewesius — Aparupa — Archagonum — Archicolpodes — Arhytinus — Atranus — Austroglyptolenus — Beckeria — Blackburnia — Bothrocolpodes — Bruskespar — Bruskmoal — Bryanites — Callidagonum — Cardiomera — Catacolpodes — Cerabilia — Chaetagonum — Chaetosaurus — Collagonum — Colpodes — Colpoides — Colpomimus — Colposphodrus — Ctenognathus — Cymenopterus — Cyphocoleus — Cyrtopilus — Dalatagonum — Deliaesianum — Deltocolpodes — Dendragonum — Diacanthostylus — Dicranoncus — Dinocolpodes — Dirotus — Dolichocolpodes — Dolichodes — Dyscolus — Elliptoleus — Epicolpodes — Euleptus — Euplynes — Feroniascus — Fortagonum — Galiciotyphlotes — Gastragonum — Glyptolenoides — Glyptolenus — Habragonum — Hannaphota — Haplocolpodes — Haplopeza — Helluocolpodes — Hemiplatynus — Henvelik — Herculagonum — Hikosanoagonum — Idiagonum — Idiastes — Idiocolpodes — Incagonum — Iridagonum — Ischnagonum — Jocqueius — Jujiroa — Kalchdigor — Kar — Kaszabellus — Klapperichella — Kuceraianum — Laevagonum — Lassalleianum — Lepcha — Leptagonum — Leptocolpodes — Letouzeya — Liagonum — Liamegalonychus — Liocolpodes — Lithagonum — Lobocolpodes — Lorostema — Loxocrepis — Lucicolpodes — Maculagonum — Megalonychus — Meleagros — Mesocolpodes — Metacolpodes — Mexisphodrus — Montagonum — Morimotoidius — Nebriagonum — Negreum — Neobatenus — Neocolpodes — Neodendragonum — Neomegalonychus — Nesiocolpodes — Nipponagonum — Notagonum — Notocolpodes — Notoplatynus — Olisthopus — Onotokiba — Onycholabis — Onypterygia — Orophicus — Orthotrichus — Oxygonium — Oxypselaphus — Pachybatenus — Pachyferonia — Paracolpodes — Paraliagonum — Paramegalonychus — Paranchodemus — Paranchus — Paridiagonum — Pawgammm — Platyagonum — Platynus — Plaumannium — Plicagonum — Ponapagonum — Potamagonum — Promecoptera — Promegalonychus — Prophenorites — Prosphodrus — Protocolpodes — Pseudanchomenus — Pseudobatenus — Pseudomegalonychus — Rhadine — Rupa — Sericoda — Sinocolpodes — Skoeda — Skorlagad — Skouedhirraad — Sophroferonia — Speagonum — Speocolpodes — Speokokosia — Stenocheila — Stenocnemus — Straneoa — Syletor — Takasagoagonum — Tanystoma — Tarsagonum — Tetraleucus — Tostkar — Trogloagonum — Violagonum — Vitagonum — Vulcanophilus — Xestagonum — Yukihikous)
 Sphodrini (Acalathus — Amaroschema — Amphimasoreus — Anchomenidius — Atranopsis — Broter — Calathidius — Calathus — Casaleius — Cephalosdrophus — Dolichus — Doliodactyla — Eosphodrus — Eremosphodrus — Gomerina — Himalosphodrus — Hystricosphodrus — Ifridytes — Laemostenus — Licinopsis — Lindrothius — Miquihuana — Morphodaclyla — Nipponosynuchus — Parabroscus — Paraeutrichopus — Platyderus — Pristosia — Pseudomyas — Pseudoplatyderus — Pseudotaphoxenus — Reflexisphodrus — Sphodropsis — Sphodrus — Stenolepta — Synuchidius — Synuchus — Taphoxenus — Thermoscelis — Trephionus — Xestopus)

Список родов Европы 
 Agelaea Gené, 1839
 Agonum Bonelli, 1810
 Amaroschema Jeannel, 1943
 Anchomenus Bonelli, 1810
 Anchomenidius Heyden, 1880
 Atranus LeConte, 1848
 Calathus Bonelli, 1810
 Cardiomera Bassi, 1834
 Calathidius Putzeys, 1873
 Dolichus Bonelli, 1810
 Galaicodytes Ortuño & Salgado, 2000
 Gomerina Bolivar y Pieltain, 1940
 Laemostenus Bonelli, 1810
 Licinopsis Bedel, 1899
 Limodromus Motschulsky, 1864
 Notoplatynus Moore, 1985
 Olisthopus Dejean, 1828
 Omphreus Dejean, 1828
 Oxypselaphus Chaudoir, 1843
 Paraeutrichopus Mateu, 1954
 Paranchus Lindroth, 1974
 Platyderus Stephens, 1827
 Platynus Bonelli, 1810
 Pseudanchomenus Tarnier, 1860
 Pseudomyas Uyttenboogaart, 1929
 Pseudoplatyderus Bolivar y Pieltain, 1940
 Pseudotaphoxenus Schaufuss, 1864
 Sericoda Kirby, 1837
 Sphodropsis Seidlitz, 1887
 Sphodrus Clairville, 1806
 Synuchidius Apfelbeck, 1908
 Synuchus Gyllenhal, 1810
 Taphoxenus Motschulsky, 1864

См. также 
 Pristosia

Примечания

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983: Трибы Agonini и Sphodrini // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», 253—258.
 Лафер Г. Ш. 1989: Подсемейство Pterostichinae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 1).- Ленинград, «Наука», 146—157.
 Лафер Г. Ш. 1992: Род Agonum Bon. // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 2).- СПб, «Наука», 602—621.
 Kryzhanovskij O.L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.

Ссылки 
 www.zin.ru
 Carabidae of the World Database (CWD) (2008): Trees of family Carabidae . Retrieved 2008-JUL-24.